Le Bujani est une race de zébu dont la proportion est la plus importante au Nigéria en 1992, 37,2 % du cheptel.

Description 
Le bovin Bunaji ou White Fulani est une race ayant la robe blanche, des oreilles noires et des cornes moyennes.

La majorité des déplacements des animaux dans la zone de savane jusqu'aux limites de la zone humide au Nigéria sont effectués par des Bunajis. Les éleveurs reconnaissent que les Bunajis sont de animaux supérieurs à toutes les autres races de zébus dans la résistance aux maladies.

Littérature 
 White Fulani
  Des taurins et des hommes
  en|race de zébu indigènes au Nigéria

Race bovine originaire d'Afrique
Race bovine apparentée au zébu